Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 12 au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Jill Blackman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Blackman et Fay Toyne.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1966
Aix-en-Provence
Sport en France en 1966
Sport en avril 1966